

Купа на Съветската армия (1946-1990)

Купа на Народна република България (1981-1990)

Купа на България (от 1991) 

 1. Играе под името „Корабостроител“;
 2. Играе под името „Локомотив-Чикаго“;

Купа на Аматьорската футболна лига (от 1994/95) 

 1. Отборът на „Марисан“ се преименува на „Локомотив“ и играе под същото име;

Купа на БФС (1990/91) 
.

Купа на Професионалната футболна лига (1994-1997)

Източници 

ФК Локомотив (Русе)